Маршрут (нем. Marschroute, от франц. marche — ход, движение вперёд и route — дорога, путь) — путь следования объекта, учитывающий направление движения относительно географических ориентиров или координат, с указанием начальной, конечной и промежуточных точек, в случае их наличия.

См. также 
 Туристский маршрут
 Транспортная логистика
 Маршруты наркотрафика
 Путь
 Расписание
 «Маршрут» — телесериал
 Статьи, начинающиеся со слова маршрут

Ссылки 

 

 
Ориентация